Ibn peut renvoyer à :

  ou , un mot arabe signifiant « fils de », « descendant de ».

IBN peut renvoyer à :
 Institut belge de normalisation, le nom porté jusqu'en 2003 par le Bureau de normalisation ;
 Institut für Baubiologie + Ökologie von Neubeuern (en français, Institut de baubiologie et d'écologie de Neubeuern), un organisme de formation bavarois initiateur du concept de baubiologie.